Лобер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лобер, Жонатан (род. 1985) — французский яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Лобер, Хаим Абович (1919—1992) — российский кинооператор.